Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу 1960 го́да () — 16-й розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу.

Турнирная таблица

Ссылки 
 RSSSF

1960
Спорт в Латвии в 1960 году
Футбол в СССР в 1960 году